Rudeloff ist der Familienname folgender Personen

 Max Rudeloff (Mediziner) (1848–1915), deutscher Obergeneralarzt
 Max Rudeloff (1857–1929), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer
 Wilhelm Rudeloff (1866–1951), deutscher Schiffsmakler und Minieralölunternehmer